Wales fotbollslandslag kan avse
Wales herrlandslag i fotboll
Wales damlandslag i fotboll